El Huizache kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Huizache, San José del Rincón, 
 El Huizache, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 El Huizache, Santa María del Río, 
 El Huizache, Jerécuaro, 
 El Huizache, Soledad de Graciano Sánchez, 
 El Huizache, Sultepec, 
 El Huizache, Pénjamo, 
 El Huizache, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar